Peneo (o Peneios) puede referirse a los siguientes ríos de Grecia:
 El río Peneo (Tesalia).
 El río Peneo (Peloponeso).

Además, puede hacer referencia a:
 Peneo, el dios río de la mitología griega.